Die Ladbrokes.com World Darts Championship 2006 wurden vom 19. Dezember 2005 bis 2. Januar 2006 in Purfleet ausgetragen. Diese Weltmeisterschaft wurde von der PDC zum 13. Mal organisiert und fand wie in den vorherigen Jahren wieder in der Circus Tavern statt.

Der an Nummer 2 gesetzte Engländer, Titelverteidiger und Rekordweltmeister Phil Taylor konnte seinen Titel erfolgreich verteidigen, als er sich im Finale gegen seinen Landsmann Peter Manley mit 7:0 Sätzen durchsetzen konnte.

Turnierverlauf 
Die erste große Überraschung im Turnier gab es gleich in der ersten Runde. Wie schon Peter Manley bei der Weltmeisterschaft 2006, schied mit Colin Lloyd, die Nummer eins in der Setzliste, überraschenderweise bereits in Runde 1 aus. Sein Gegner Gary Welding schaffte den Sprung bis ins Viertelfinale. Zwischen dem 22. und 26. Dezember und Silvester legte die Weltmeisterschaft eine Pause ein, sodass in diesem Zeitraum keine Spiele stattfanden. Das Preisgeld für den Weltmeister in der Höhe von £ 100.000 stellte einen neuen Rekord dar.

Teilnehmer

Qualifikation 
Erstmals nahmen an einer Weltmeisterschaft 64 Spieler teil. Weit über die Hälfte davon (40) kamen aus England. Weitere sechs Spieler stammten aus dem übrigen Vereinigten Königreich (je zwei aus Nordirland, Schottland und Wales). Den größten Anteil nicht-britischer Spieler stellten die Niederlande, die Vereinigten Staaten sowie Kanada mit je drei Spielern. Deutschland war zum ersten Mal bei einer PDC-Weltmeisterschaft vertreten und stellte zwei Spieler in London. Insgesamt stammten 53 Spieler aus Europa, hinzu kamen sieben Nordamerikaner, zwei Spieler aus Asien sowie zwei Spieler vom Australischen Kontinent.

Neben Deutschland entsendete Neuseeland zum ersten Mal einen Vertreter zu einer PDC-Weltmeisterschaft.

Trotz des großen Teilnehmerfeldes gab es einen nennenswerten Ausfall. John Lowe konnte sich auf Grund seines Rankings in der Order of Merit erstmals in seiner Karriere nicht für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Damit riss seine Serie von 28 WM-Teilnahmen in Folge (inklusive BDO). Lowe war der einzige Spieler, welcher seit Beginn 1978 an jeder WM teilnahm.

Qualifiziert und gesetzt für das Turnier war die Top 32 der PDC Order of Merit mit Stand vom 28. November 2005. Ebenfalls qualifizieren sich 16 Spieler, welche zuvor einen PDPA Qualifier überstehen mussten, welcher am 3. Dezember 2005 in Kingston upon Hull stattfand. Die restlichen 16 Plätze wurden an verschiedene Internationale Qualifikanten vergeben.

Überblick 
Folgende Spieler haben sich qualifiziert:
Top 16 der Order of Merit
 Colin Lloyd
 Phil Taylor
 Ronnie Baxter
 Roland Scholten
 Peter Manley
 Wayne Mardle
 Kevin Painter
 Andy Jenkins
 Denis Ovens
 Mark Dudbridge
 John Part
 Mark Walsh
 Dennis Priestley
 Alan Warriner-Little
 Terry Jenkins
 Lionel Sams
 Steve Beaton
 Bob Anderson
 Dave Askew
 Adrian Lewis
 Dennis Smith
 Chris Mason
 Alex Roy
 Alan Caves
 James Wade
 Wes Newton
 Eric Clarys
 Steve Maish
 Jamie Harvey
 Colin Monk
 Matt Clark
 Darren Webster

PDPA Qualifier
 Andy Smith
 Steve Hine
 Steve Alker
 David Platt
 Jimmy Mann
 Geoff Wylie
 Wayne Jones
 Dave Whitcombe
 Gary Welding
 Jason Clark
 Alan Tabern
 Dale Newton
 Kevin Spiolek
 Mark Salmon
 Dave Honey
 Andy Hamilton

Internationale Qualifikanten
 Brian Roach (1. Australian Grand Prix Rankings)
 Warren Parry (Sieger Oceanic Masters)
 Gerry Convery (Sieger Canadian National Championships)
 Ken Woods (Finalist Canadian National Championships)
 Ray Carver (Bester Nordamerikaner beim Las Vegas Desert Classic)
 Darin Young (Zweitbester Nordamerikaner beim Las Vegas Desert Classic)
 Liu Cheng-An (Chinese Qualifier)
 Yasuhiko Matsunaga (1. Japanese Rankings)
 Jan van der Rassel (1. DDF Ranking)
 Erwin Extercatte (2. DDF Ranking)
 Patrick Bulen (Bester Belgier bei den PDPA Players Championships Netherlands 1 und 2)
 Winston Cadogan (Sieger Carib Caribbean & South American Masters)
 Tomas Seyler (1. German Rankings)
 Andree Welge (2. German Rankings)
 John Magowan (Höchstplatzierter Irischer Spieler in der PDC Order of Merit außerhalb der Top 32)
 John Kuczynski (1. America Rankings)

Setzliste

Ergebnisse

Preisgeld 
Das Preisgeld bei der Ladbrokes.com World Professional Darts Championship 2010 betrug insgesamt £ 500.000, die gleichzeitig einen neuen Rekord bedeuten. Im Vergleich zum Vorjahr wurde damit das Preisgeld um £ 200.000 erhöht. Die Siegerprämie wurde von £ 60.000 auf insgesamt £ 100.000 angehoben.

Die Preisgelder im Überblick:

Statistik

Teilnehmer pro Land und Runde

Einzelnachweise 

2006
Dartveranstaltung 2005
Dartveranstaltung 2006
Dartwettbewerb in Purfleet